Linssen bzw. Linßen ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Linssen (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Gregor Linßen (* 1966), deutscher Kirchenmusiker
 Helmut Linssen (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Linßen (* 1949), deutscher Fußballspieler, -trainer und -manager
 Jupp Linssen (* 1957), deutscher Maler
 Marie-Louise Linssen-Vaessen (1928–1993), niederländische Schwimmerin
 Marten Linßen (* 1998), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Linsen (Begriffsklärung)
 Linson